Национальный чемпионат Эквадора по футболу Примера Дивисьон 1970 () — 12-й сезон чемпионата Эквадора по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Эквадора на rsssf.com

1970
Эквадор
1970 год в Эквадоре